Lionees of Li'o, een Austronesische taal, gesproken in Indonesië
Li'o (Indonesië), een plaats op Flores (Indonesië)